Le sigle ULT peut faire référence à :
 Université du Lac Tanganyika, une université burundaise
 Université libre de Tunis, une université tunisienne

Homonymie d'acronyme